ETW steht für:
 Einsatztoleranzwerte, siehe Störfallbeurteilungswerte
 Eigentumswohnung, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Europäischer transsonischer Windkanal in Köln
 Event Tracing for Windows
 European Treeworker, Europäische Zertifizierung für Baumpfleger

Abkürzung